Jehol (Dżehol) – historyczna nazwa mandżurska, oznaczająca:
 Chengde – miasto w Chinach, w prowincji Hebei
 Rehe – dawna chińska prowincja, istniejąca w latach 1928-1955